Čierna kopa (1180 m) – szczyt w Górach Lewockich na Słowacji
 Čierna kopa (Czarny Kopiniak) – turnia w słowackich Tatrach